Михнов— русская фамилия. Известные носители:

 Михнов, Алексей Павлович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Михнов, Андрей Павлович (род. 1983) — украинский хоккеист.
 Михнов, Валерий Павлович (род. 1950) — советский футболист, советский и российский тренер.
 Михнов, Сергей Дмитриевич — д.м.н., профессор

 Михнов-Войтенко, Евгений Григорьевич (1932—1988) — советский художник.

Топоним 
 Михнов — село в Изяславском районе Хмельницкой области Украины.